Pipkin ist der Familienname von:
 Dom Pipkin, britischer Pianist
 Gary Pipkin, US-amerikanischer Doo-Wop-Sänger

Sonstiges:
 englischsprachige Bezeichnung für einen Grapen
 Pipkin Rock, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis